De naam Epiphanes (" de stralende") is gedragen door verschillende personen:
 Ptolemaeus V Epiphanes
 Antiochus IV Epiphanes
 Epiphanes (auteur)
 Epiphanes (geslacht), geslacht van raderdieren